CNA steht als Abkürzung für:

 CNA-Agar, zur Selektion grampositiver Bakterien, siehe Blutagar #CNA-Agar
 Center for Naval Analyses, Forschungs- und Entwicklungszentrum der US Navy und des US Marine Corps
 Central Nuclear Atucha, das Kernkraftwerk Atucha in Argentinien
 Centro Nacional de las Artes, Mexiko-Stadt
 Comisión Nacional del Agua, Mexiko
 Converged Network Adapter, Netzwerktechnik
 Corporate Network Austria, Behördennetzwerk, Österreich
 Kfz-Kennzeichen, Polen: Powiat Nakielski

Nachrichtenagenturen:
 Catholic News Agency, römisch-katholische Nachrichtenagentur
 Central News Agency, staatliche Nachrichtenagentur in der Republik China (Taiwan)
 Channel NewsAsia, englischer Nachrichtenkanal in Singapur 

Siehe auch:
 CNA Center, Hochhaus in Chicago

Abkürzung